Tandi peut faire référence à :
 Tandi, un village du Népal situé dans le district de Morang ;
 Tandi, un village du Népal situé dans le district de Sindhuli.
 Tandi Wright (née en 1970), actrice néo-zélandaise.